Chróścik – dzielnica Gorzowa Wielkopolskiego
 chróścik – rodzaj porostów

Zobacz też
 chruściki